Киршина  — топоним.

 Киршина — деревня Ошибского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Киршина — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.